Lakshya PTA — разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВВС Индии. Состоит на вооружении с 2000 года. Первый полет состоялся в 1985 году. Разработан Индией совместно с фирмой ADE филиалом компании DRDO, для индийских вооруженных сил.

Используются и в качестве многоразового самолёта-мишени. При посадках используют парашют. В начале мая 2002 года были проведены масштабные испытания модернизированного типа самолета Lakshya с новым двигателем и системой управления.

ТТХ 
 Длина: 2385 мм
 Максимальная скорость: 0,7 Маха
 Диапазон: 150 км (93,2 мили)
 Потолок 9000 м

Ссылки 
 http://www.globalsecurity.org/military/world/india/lakshya.htm
 https://web.archive.org/web/20070403215428/http://aeroindia.org/node/368

Беспилотные самолёты-разведчики
Беспилотные летательные аппараты Индии
Hindustan Aeronautics